

Дзецинув — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзецинув — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства